

Calcio a 5 
Coppa Italia di Serie A2 1999-2000 (calcio a 5) – 1ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di calcio a 5 maschile.

Pallavolo 
Coppa Italia di Serie A2 1999-2000 (pallavolo maschile) – 3ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo maschile.
Coppa Italia di Serie A2 1999-2000 (pallavolo femminile) – 4ª edizione della Coppa Italia di secondo livello di pallavolo femminile.